Reutera lutea är en flockblommig växtart som först beskrevs av René Louiche Desfontaines, och fick sitt nu gällande namn av René Charles Maire. Reutera lutea ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lutea